

Час заснування. 
Товариство «Лемківщина» в Копичинцях утворилося зі свята «Лемківська родина», яке 4 березня 1994 року організував вчитель народознавства ЗОШ №2 Роман Островський (нині директор Чортківського радіо).

Першим головою міського осередку була Іванків Любомира Василівна (1994-1995).

З 1995 року очільником об`єднання лемків став Пласконь Іван Іванович. За його керівництва з маленького осередку співчуваючих організація виросла в районне обє`днання, яке згуртовує понад 200 осіб однодумців.На початках існування об`єднання серед активу були лемки з м. Хоростків (Савка М.Ю., Мориляк Л.Ф. та інші),зараз вони створили Хоростківську міську організацію Всеукраїнського товариства "Лемківщина", яку очолює Савка М.Ю.і активно співпраюють з копичинчанами.

16 березня 2014 року товариство відсвяткувало своє 20-річчя.

Мета об’єднання. 
Поширення знань серед населення округи про Лемківщину, Підляшшя, Надсяння, Холмщину - ті землі на території Польщі, люди з яких переселилися на Україну.

Збереження і розвиток національних традицій, звичаїв, ремесел,вишивки,писанкарства, народної говірки, пісенної творчості етносу.

Діяльність. 

Травень-серпень 2001 року -  Щетина М.Г.брала участь в роботі  Світового Конґресу Українців в Чикаго (США).

17-19 травня 2002 року - участь краян у Всесвітньому Конгресі Світової Федерації Українських Лемківських Об єднань (СФУЛО)(Пласконь І.І.,Юрчак Л.А.,Мориляк Л.Ф.,
Савка М.Ю.).

9 листопада 2003 року - участь у Тернопільській обласній установчій конференції Всеукраїнського товариства "Лемківщина"(Пласконь І.І.,Савка М.Ю.,Турок В.П.).

З 1995 року зібрання лемків проходять в Копичинецькій міській бібліотеці для дітей. Бібліотека  допомагає проводити  роботу по збереженню традицій етнічної групи українців-лемків.

Література лемківської тематики зібрана в окрему бібліотечку, яка постійно поповнюється книгами від членів товариства та їх родин,ведеться альбом-часопис "Наша велика родина», зберігається підшивка газети "Дзвони Лемківщини". Книжкові виставки «Моя стражденна Лемківщина», «Хто ми, лемки…», «Роде наш прекрасний» та ін., розкривають зміст літератури даної тематики.
Відеотека налічує кілька фільмів про переселення. Часто проводяться «Родинні зібрання в бібліотеці», де дідусі і бабусі розповідають своїм онукам про далекі прабатьківські землі. Організовуються щорічні поїздки на фестивалі лемківської культури: Міжнародний  -  «Лемківська Ватра» в м. Ждиня (Республіка Польща); Всеукраїнський -  «Дзвони Лемківщини» в м. Монастириська Тернопільської області  ; районний – «Ватра» в с. Ягільниця Чортківського району Тернопіьщини. Так впродовж  2010 - 2013 років на фестивалі«Дзвони Лемківщини» в м.Монастириська  товариство виставляло павільйон «Лемківська світлиця» - хижу лемкині, народної цілительки Мокрини Щетини ( 1930 - 2013р.р.) Предмети народного вжитку,хатнє начиння,частування з традиційної народної кухні, самобутня колоритна говірка самої 90-літньої пані Мокрини приваблювала до себе багато відвідувачів. Книголюбам сподобалася книжкова виставка «Все це моя Лемківщина»; надзвичайно цікавим виявився ретро-фото-спогад «Презераме стари знимки» (тобто переглядаємо старі фотографії). Макет дерев’яної лемківської церкви (параметрами 70х70х70) виготовлений копичинецькими умільцями викликав подив і захоплення.

В Копичинцях, біля каплички Божої Матері, яку збудувала лемкиня, народна цілителька Мокрина Щетина (1930-2013) лемки змурували хрест на відзначення 50-річчя переселення етнічних українців з Польщі в 1944-1946. На ньому викарбувані слова з пісні:" Цне ся мі за тобом, мій Лемківський краю". 29 серпня 2004 року в центрі міста відкрито пам'ятний знак жертвам операції "Вісла" ( на відзначення 60-річчя переселення)

Клуб за інтересами «Ми і наші діти».  
З 1998 року на базі  Копичинецької міської бібліотеки для дітей  спільно з міьким товариством «Лемківщина» функціонує клуб за інтересами «Ми і наші діти». Керує клубом  завідувач бібліотеки Турок Г.М.
Його учасники -  користувачі книгозбірні, родичі яких є членами товариства. Вони активно включаються в усі заходи з вищевказаної тематики, їздять на фестивалі. Так під красномовним заголовком «Молоді нащадки Лемківщини - 20 річчю Незалежності України!»  на Всеукраїнському фестивалі"Дзвони Лемківщини" в м. Монастириськах виставлялися творчі доробки членів клубу: Болгової Юлії – роботи з бісеру; Козак Ірини – дизайн-флористика; картини художників: Осиф Ірини, Грицух Оксани, Ядловського Степана. В 2013 році Іванків Олекса отримав нагороду фестивалю за власні доробки з орігамі

Виставка творчих робіт «Наш вернісаж». 
Популярною в бібліотеці є така форма роботи,  як виставка творчих робіт наших читачів під загальною назвою «Наш вернісаж». Її мета : віднайти талановитих людей серед лемків, показати, як переселенці-лемки, після стількох перенесених бід і страждань, відродилися на українській землі. Їх нащадки дружно влилися у велику українську родину. Україна стала для них такою ж Батьківщиною, як Лемківщина для їхніх дідів. Тут, на рівні з усіма, вони мають всі можливості для щасливого життя і їх творчість є тому переконливим  доказом. Крім вище згаданих робіт в бібліотеці експонувалися картини Омеляна Фейла, Юліана Козла; ліпка з пластиліну і роботи по дереву Ярослава Новоставського; колекція образочків Мар’яна Турка, колекція поштових листівок Вікторії Баран і т. д. До 70-річчя бібліотеки (жовтень 2010р.) пройшла виставка картин уродженця Копичинців Михайла Лихоти. Голова товариства «Лемківщина» м. Києва М. Мацієвський привіз з Народного Дому (м. Київ) 51 картину нашого земляка. Виставка «Лемківська церква в руїні» справила велике враження на глядачів.

Пошукова робота.      
По даному напрямку ведеться пошукова робота. Бібліотека постійно запрошує до співпраці всіх, кому не байдужа лемківська тематика.

В 2009 році діти з лемківських родин: Черниш Олеся, Стецяк Тетяна, Козак Роман, Беднарський Богдан, Поліщук Роман під керівництвом педагога-організатора
Кавун О.Т.,за сприяння голови товариства «Лемківщина» Пласконя І.І., члена товариства Черниш О.Й. та клубу «Ми і наші діти» (особисто Турок Г.М.), взяли участь у конкурсі обласного етапу туристсько-краєзнавчої експедиції «Краса і біль України» за напрямком «З попелу забуття». Твір під назвою: «Трагедія українців Польщі
в 40-х роках ХХ століття" вміщує 22 сторінки друкованого тексту з фотографіями, 6 сторінок додатків спогадів очевидців, які пам’ятають переселення.

Актив товариства. 
Боднар І.Д., Граб М.С., Желізняк З.І.,Іванків Л.В., Куцинда І.Д.,Пеляк В.С.,Пласконь І.І.,Турок В.П.,Турок Г.М.

Вічна пам`ять 
Товариство береже пам'ять про людей,  які приклалися до його розбудови, але тепер відійшли у вічність:  Богоніс Я.М., Дзюрбель Д.С., Кархут Р.Д., Козак Р.М., Козел Ю.А., Процанін Я.П.,Черниш О.Й., Шлюсар О.П., Щетина М.Г..

Меценати товариства. 
Коціра С.Є., Гута І.М,, Радванський М.І., Солинко В.Т. та інші.

Джерела

Книги 
 Дитячі бібліотеки України. Сто кращих держ. закл. [[Національна бібліотека України для дітей|Нац.б-ка України для дітей"; ред. кол.: С.Кобзаренко
відпов.ред.) [та ін]. - К., 2012; 208 с.: фотогр. - Із змісту: [про Турок Г.М.]. - С. 153. В розділі розповідається про співпрацю Копичинецької міської бібліотеки для дітей з лемківською спільнотою міста.
 Куцинда І.,Савка Б. Копичинці. [Текст] / І.Куцинда, Б.Савка // Тернопільський енциклопедичний словник в 4 т. / редкол.: Г.Яворський та ін. — Тернопіль, 2005. — Т. 2: Про пам`ятний знак жертвам операції "Вісла". - С. 168.
 Савка Б.Підприємства та організації.Міжгосподарська будівельна організація[Текст]/Б.Савка//Савка Б.Копичинці.Мандрівка через століття/Б.Савка.-
Тернопіль,2001.-580с.-Із змісту:[про Боднара І.Д.].-С.429.
 Савка Б.Підприємства та організації.Автопідприємство[Текст]/Б.Савка//Савка Б.Копичинці.Мандрівка через століття/Б.Савка.-Тернопіль,2001.-Розділ XIII.-580 с. - Із змісту:[про Куцинду І.Д.].-С.414.
 Савка Б.Культурно-мистецьке і спортивне життя.Розвиток хорового співу[Текст]/Б.Савка//Савка Б.Копичинці.Мандрівка через століття/Б.Савка.-Тернопіль,2001.-Розділ X.- 580 с.-Із змісту:[про Турка В.П.].-С.255.
 Савка Б.Товариство "Просвіта" та його діяльність в місті.Дитяча бібліотека[Текст]/Б.Савка//Савка Б.Копичинці.Мандрівка через століття/Б.Савка.-Тернопіль,2001. - Розділ XII.-580 с.-С.412.

Періодичні видання 
 Базик Л. «Дзвони Лемківщини» кличуть… // Вісник Надзбруччя. - 2010. - 13 серп. - С. 3.
 З ювілеєм Вас, дорогі краяни [Мокрині Щетині – 90!] // Вісник Надзбруччя. - 2011. - 3 вер. - С. 4.
 Завітайте на фестиваль // Вісник Надзбруччя. - 1990. - 14 трав. - С. 3. 
 Кархут Р. Лемки гуртують свої ряди // Вісник Надзбруччя. - 2003. - 19 груд. - С. 2.
 Костишин Л. Зостаньте  мі здрави // Вільне життя. - 2014. - 21 бер. - С. 6.
 Кучмій М. Щоб пізнати душу народу // Вісник Надзбруччя. - 2012. - 10 серп. - С. 4.
 Митко Н. Покликала Лемківська ватра // Вісник Надзбруччя. - 2013. - 9 серп. - С. 3.
 Семків Н. Під спів Лемківських дзвонів // Вісник Надзбруччя. - 2004. - 30 серп. - С. 3.
 Турок Г. Нехай палає «Ватра» // Вісник Надзбруччя. - 2000. - 21 лип. - С.3.
 Шевчук Л. Де палає ватра і цвітуть блавати [ Текст];/Л.Шевчук // Свобода. -2000.-5 серп.- С. 2.

Примітки 

Лемківські організації
Громадські організації Тернопільської області
Гусятинський район
Засновані 1994
1994 у Тернопільській області